Esistono più comuni francesi con questo nome

Marseillan – Gers
Marseillan – Hérault
Marseillan – Alti Pirenei